Покро́вская во́лость — упразднённая административно-территориальная единица 3-го уровня и бывшее муниципальное образование со статусом сельского поселения в Красногородском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Покровское.

География 

Территория волости граничила на севере с Пограничной и Красногородской волостями Красногородского района, на востоке — с Опочецким районом, на юге — с Себежским районом Псковской области РФ, на западе — с Карсавским и Циблским краями Латвии.

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Покровский сельсовет был превращён в Покровскую волость с центром в деревне Покровское.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Покровская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Красногородский район со статусом муниципального района.

На референдуме 11 октября 2009 год было поддержано объединение Покровской и Пограничной волостей. Законом Псковской области от 3 июня 2010 года Покровская волость была упразднена, а её территория 1 июля 2010 года включена в состав Пограничной волости, административный центр которой был перенесён из деревни Кресты в деревню Покровское.

Население 
Численность населения Покровской волости по переписи населения 2002 года составила 750 жителей.

Населённые пункты 
В состав Покровской волости входило 30 деревень:

Примечания 

Упразднённые волости Псковской области
Упразднённые сельские поселения Псковской области
Упразднённые муниципальные образования Красногородского района
Сельские поселения, упразднённые в 2010 году